Gromov se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Alexander V. Gromov
  Gromov